České příjmení Koukal nosí více různých osobností:

 Bohuslav Koukal (1871–1940) – český a československý politik, meziválečný senátor za lidovou stranu
 František Koukal (* 1949) – československý a český sportovní šermíř, olympionik
 Jan Koukal – více různých osob, rozcestník
 Josef Koukal (1869–?) – český a československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty
 Josef Koukal (1912–1980) – československý vojenský letec v době druhé světové války
 Klára Koukalová (* 1982) – česká tenistka
 Martin Koukal (* 1978) – český sportovec, běžec na lyžích, bratr Petra
 Petr Koukal – více různých osob, rozcestník
 Václav Koukal (* 1946) – český politik
 Zdeněk Koukal – více různých osob, rozcestník

Podobné příjmení 
 Kukal

Česká příjmení